Theodor Borrer (1894-1914), pionnier de l'aviation suisse ;
 William Borrer (1781-1862), botaniste britannique.